Goldfinger — американская панк-рок и ска-панк группа из Лос-Анджелеса, Калифорния, образованная в 1994 году. Внесла свой вклад в развитие музыкального жанра ска. Основатели коллектива — Джон Фельдман и Саймон Вильямс.

История 

Группа была образована в 1994 году в Калифорнии. Изначально в состав группы входили: Джон Фельдман, Саймон Вильямс и Дэррин Пфайер. Позже к группе присоединяется гитарист Чарли Паулсон.

В том же году группа записывает первый EP «Richter». Дебютный одноименный альбом «Goldfinger» был записан в 1995 году и вышел в продажу весной 1996. Также в этом году выходят видеоклипы на композиции «Here in your Bedroom», «Mable», «Only a Day». В 2006 году Alternative Press внесла одноименный альбом «Goldfinger» в список «10 альбомов 1996 года» наряду с такими исполнителями, как No Doubt, Weezer и другими.

В 1997 году выходит второй альбом «Hang-Up’s», который включал в себя кавер-версию «More Today Than Yesterday» группы Spiral Starecase, вошедшую в саундтрек к киноленте The Waterboy.

Летом 1998 года Саймон Вильямс покидает группу и ему на замену приходит участник группы Electric Love Hogs — Келли Лемьё. В 1999 группа записывает и выпускает второй EP «Darrin’s Coconut Ass-Live From Omaha». Он включает в себя 8 кавер-версий.

Весной 2000 года на лейбле Mojo Records был выпущен LP «Stomping Ground». В поддержку альбома музыканты отправились в тур по Европе и Соединённым Штатам вместе с группами Eve 6, Showoff, Bloodhound Gang и Mest. Во время тура был записан концертный сет «Foot In Mouth».

В 2002 году Чарли Паулсон выходит из состава группы и на его место приходит Брайан Артур — бывший участник техасской группы Unloco. Вскоре Goldfinger подписали контракт с лейблом Jive Records, на котором был выпущен альбом «Open Your Eyes» в 2002 году.

В 2005 году группа записывает альбом «Disconnection Notice» на лейбле Maverick Records и отправляется в его поддержку с группами Sum41 и Good Charlotte. В середине 2005 года из группы уходит Брайан Артур и на его место возвращается Чарли Паулсон.

В конце 2007 года группа закончила запись нового альбома «Hello Destiny» и выпустила его в 2008 году на лейбле Sideone Dummy.

Фельдман заявил, что, Goldfinger планировали выпустить свой новый альбом к 2012 году. 24 мая 2013 года группа выпустила новую песню "Am I Deaf". 

В 2015 году Фельдман дал интервью телеканалу Fuse, отметив, что будущее группы в значительной степени сводится к периодическим турне: «Мы, вероятно, выпустим пару песен, но я не знаю, будем ли мы выпускать альбомы. Мы играем те же песни, что и всегда».  

21 июля 2017 года группа выпустила «The Knife», первый альбом группы с участием Майка Эрреры, Трэвиса Баркера и Филиппа Снида (Moon Valjean).   

На фестивале Back to the Beach 2019 Чарли Паулсон воссоединился с группой. Он присоединился к ним во время  их тура "Fueling the fire". Во время своих живых выступлений, они часто прибегают к игре валторнистов из других ска-групп, включая Рубена Дурасо, Мэтта Эпплтона, Билли Коттаджа и многих других.  

Во время пандемии COVID-19 Goldfinger начали продюсировать и публиковать серию живых выступлений на YouTube под названием Quarantine Videos (). Каждый участник записывал свои выступления у себя дома, а затем Фельдман микшировал их и выпускал. Первым выступлением был концерт «Здесь, в твоей спальне».

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы 
 Here In Your Bedroom
 Mable
 This Lonely Place
 Counting the Days
 99 Red Balloons
 Open Your Eyes
 Wasted
 Spokesman
 If Only
 San Simeon
 Tell Me
 Just Like Heaven the Cure Cover
 Miles Away
 The Innocent featured Benjie from Good charlotte and Tony Lovato from Mest
 Vintage Queen
 Hopeless New
 SuperMan
 Rio

Песни в видеоиграх

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница Goldfinger на Facebook
 Страница Джона Фельдмана
 Русский фан-сайт группы

Примечания 

Рок-группы США
Панк-рок-группы США
Поп-панк-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов